Johan Georg av Sachsen kan syfta på:

* Johan Georg I av Sachsen (1585–1656), kurfurste av Sachsen
 Johan Georg II av Sachsen (1613–1680), kurfurste av Sachsen
 Johan Georg III av Sachsen (1647–1691), kurfurste av Sachsen
 Johan Georg IV av Sachsen (1668–1694), kurfurste av Sachsen
 
 Johan Georg av Sachsen-Weissenfels (1677–1712), hertig av Sachsen-Weissenfels
 Johan Georg av Sachsen (1704–1774), riddare av Sachsen
 Johan Georg av Sachsen (1869–1938), prins av Sachsen